Пуерто Бахо има више значења:

 Пуерто Бахо (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пуерто Бахо (Арамбери), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Пуерто Бахо (Грал. Зарагоза), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Пуерто Бахо (Магдалена), насеље у савезној држави Сонора у Мексику